Chantilly (Oise), een gemeente in het Franse departement Oise
Kasteel van Chantilly, een kasteel ten oosten van de gemeente
Crème Chantilly, een benaming voor opgeklopte slagroom
Chantilly (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia